hrabstwo McPherson (ang. McPherson County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo McPherson (ang. McPherson County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo McPherson (ang. McPherson County) w USA, w stanie Dakota Południowa